Арутюн Мкртчян:
 Мкртчян, Арутюн Габриелович (1903—1992) — армянский советский писатель.
 Мкртчян, Арутюн Рубенович (1922—2002) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза, командир отделения, старший сержант.